Manifeste de paris ou manifeste du 15 septembre 1946 est une réforme constitutionnelle envisagée par la France après la Seconde Guerre mondiale. Elle consiste à instituer un nouveau rapport entre elle et ses colonies africaines. Face aux désirs d'indépendance des peuples d'Afrique, les dirigeants politiques africains se sont vus confier cette mission; se faire entendre par l'administration coloniale. C'est dans cette vision que le 15 septembre 1946, 7 députés africains se sont réunis dans les les locaux de l'assemblée nationale française. La publication d'un manifeste aboutira après la délibération des 7 députés. Il portera le nom de : Manifeste de Paris.

Contenu du manifeste 
Le manifeste de Paris restera important dans la suite des échanges entre le peuple noir et la France par l'entremise de l'administration coloniale puisque selon les mots de Doudou Gueye: ...Le refus historique de soumission du Nègre...
Cette revendication trouve sa source lors des champs de bataille où le droit est reconnu et acquis notamment celui de l'autodétermination reconnus par la quatrième République française à la suite des travaux de la Commission Monnerville, au courage des députés africains et au soutien du Parti Communiste Français(PCF). Le manifeste du 15 septembre 1946 reste le premier pas fort des politiques africains à affirmer le désir des colonies africaines de se battre et d'aller à l'indépendance.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
Panafricanisme

Liens externes 

Association étudiante en France
Association ou organisme lié à l'immigration en France
Organisme fondé en 1950